Karol d’Abancourt de Franqueville ist der Name folgender Personen:

* Karol d’Abancourt de Franqueville (Soldat) (1811–1849), polnischer Widerstandskämpfer
 Karol d’Abancourt de Franqueville (Jurist) (1851–1913), polnischer Jurist und Politiker